

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Branica – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Bukowiec 
 Branica – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Bukowiec 
 Branica – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zapolice 
 Branica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Radzanów 
 Branica – część wsi Mniszek w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wolanów
 Branica – przysiółek wsi Suszec w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Suszec

Miejscowość w Bułgarii 
 Branica – wieś, w obwodzie Chaskowo, gminie Charmanli

Zobacz też 
 Branica Radzyńska, Branica Radzyńska-Kolonia, Branica Suchowolska